Пышега — название рек:

Россия 
 Пышега (приток Илеши) — река, протекает в Архангельской области.
 Пышега (приток Выи) — река, протекает в Архангельской области.
 Пышега (приток Омзы) — река, протекает в Архангельской области. 
 Пышега (приток Полты) — река, протекает в Архангельской области. 
 Пышега (приток Сулы) — река, протекает в Архангельской области. 
 Пышега (приток Сюмы) — река, протекает в Шенкурском районе Архангельской области.